Михайлюк Іван Андрійович (письменник) (1906—1988) — український письменник та журналіст, видавець та суспільний діяч.
 Михайлюк Іван Андрійович (політик) (1861 — не раніше 1913) — український державний діяч, член II Державної думи від Київської губернії.

Див. також 
 Михайлюк